Springaapjes, soms titi's genoemd
Titi (eiland)
Julia Titi